4-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в группе A () был проведен с 20 по 25 марта 1995 года в Риге () в Рижском Дворце спорта. В играх группы A участвовали 6 команд.

В 15 играх турнира было заброшено 122 шайбы (по 8,13 за игру). Лучшим бомбардиром стала Анна-Риика Ниеминен — нападающая сборной Финляндии, набравшая 21 очко (8 шайб, 13 передач).

Победителем чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди женских команд в четвертый раз стала сборная команда Финляндии, серебряные медали достались сборной Швеции. Бронзовым призером стала команда Швейцарии.

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие шесть команд, объединенных в одну группу. Команды разыгрывали места в турнире по круговой системе. По итогам игр в групповом турнире, команда занявшая первое место по итогам игр в группе становилась чемпионом. Команды, занявшие второе и третье места получали серебряные и бронзовые медали соответственно. Команда, занявшая последнее место в группе выбывала в группу B чемпионата Европы 1996 года.

Участники 
В играх группы A принимало участие 6 команд — 5 лучших команд прошлогоднего турнира (, , , , ), а также  — победитель турнира в группе B чемпионата Европы 1993 года.

Турнирная таблица

Итоги 
Итоговое положение команд

По итогам турнира  будет выступать в группе B чемпионата Европы 1996 года среди женских команд.

Индивидуальные награды
 Лучшие игроки турнира:
 Лучший вратарь:  Patricia Sautter
 Лучший защитник:  Gunilla Andersson
 Лучший нападающий:  Sari Krooks

Лучшие бомбардиры 

По данным: The Women's Hockey Web — Finland Team Roster,  The Women's Hockey Web — Sweden Team Roster, The Women's Hockey Web — Germany Team Roster

Примечание: Данные с сайта Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1995  несколько отличаются

Группа B чемпионата Европы 
Игры команд группы B прошли с 27 по 31 марта 1995 года в Оденсе, Эсбьерге и Гентофте ().

По итогам турнира  будет выступать в группе A чемпионата Европы 1996 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5, ISBN 978-3-833441-89-9

Ссылки 
 Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1995 
 Frauen-Europameisterschaft im Archiv bei Fraueneishockey-Deutschland 
 1995 European Women's Hockey Championship 

Март 1995 года
Спорт в Латвии в 1995 году
1995
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
хоккей
Спорт в Дании в 1995 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Чемпионаты Европы в Дании
Международные спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Европы в Латвии